Kollár Ferenc (1912–1978) jezsuita szerzetes
 Kollár Ferenc (1949–) vajdasági származású szegedi költő